Заход на 50 километров у мужчин на Олимпийских играх 1980 года в Москве прошёл 30 июля 1980 года.

В соревнованиях приняли участие 27 спортсменов из 14 стран, из них четверо были дисквалифицированы и еще восемь — не финишировали. Победителем соревнований стал представитель ГДР Хартвиг Гаудер, серебряным призёром — испанец Хорди Льопарт, бронзовым призёром — советский спортсмен Евгений Ивченко.

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 1980 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

По итогам соревнований Хартвиг Гаудер установил новый олимпийский рекорд — 3:49:24.

Медалисты

Финал

Ссылки 
 Результаты  

Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1980
Спортивная ходьба на Олимпийских играх